Ревякинское сельское поселение

 Ревякинское муниципальное образование Иркутского муниципального района Иркутской области
 муниципальное образование Ревякинское Ясногорского муниципального района Тульской области